Mörbylånga kan syfta på:

Mörbylånga kommun – en kommun i Kalmar län 1971–
Mörbylånga – centralort i Mörbylånga kommun
 Mörbylånga socken – en socken på Öland
 Mörbylånga (friköping) – en friköping i Mörbylånga socken 1820–1862
Mörbylånga landskommun – en tidigare kommun på södra Öland i Kalmar län 1863–1970
 Mörbylånga (municipalköping) – en municipalköping i Mörbylånga landskommun 1863–1881
 Mörbylånga köping – en tidigare kommun i Kalmar län 1881–1951
Mörbylånga församling – en tidigare församling i Växjö stift –2002
Mörbylånga kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Mörbylånga distrikt – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län 2016–
 Mörbylånga by – kyrkbyn i Mörbylånga socken och en tidigare tätort